Kan-Laon ("Den som är tidens härskare"), är en visayansk gudinna. Hon dyrkades av visayanerna på Filippinerna före den spanska erövringen. 

Kan-Laon är skapelsens gudinna. Hon uppenbarade sig enligt mytologin på vulkanen Mt. Canlaon på Negros, dit babaylanprästerna förr brukade utföra ritualer varje skörd och vid högtidliga tillfällen. Hon har många motsvarigheter bland de olika lokala religionerna i Filippinernas arkipelag, så som Bathala, som dyrkades av tagalogerna, bicalosernas Gugurang, och ilokanernas och ifugaosernas Kabunian.

Källor 
 

Skapelsegudar
Filippinerna